O nome Amanda foi usado em dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Oriental e dois no Hemisfério Sul.

Oceano Pacífico Oriental:
 Furacão Amanda (2014), o furacão mais forte do Pacífico leste no mês de maio.
 Tempestade tropical Amanda–Cristobal, uma tempestade tropical de longa duração que passou um breve período de tempo no Pacífico Leste antes de fazer desembarque no sudeste de Guatemala.

Oceano Índico Sudoeste:
 Ciclone Amanda (1963), permaneceu bem fora no mar a leste de Madagáscar.
Região da Austrália:
 Ciclone Amanda (1965), formou-se no Mar de Arafura e percorreu o território do Norte e a Austrália Ocidental.